Melusine oder Melusina oder Meluzina steht für:
 Melusine, eine Sagengestalt
 (373) Melusina, einen Asteroiden
 Meerfrau, eine heraldische Figur
 Mélusine (TGV), ein französischer Eisenbahn-Messwagen, ersetzt durch den SNCF TGV Iris 320
 Melusine (1944), deutscher Liebesfilm und Filmdrama des Regisseurs Hans Steinhoff aus dem Jahr 1944

Musik:
 Das Märchen von der schönen Melusine, Konzertouvertüre von Felix Mendelssohn Bartholdy
 Melusina (Kreutzer), Oper von Conradin Kreutzer
 Melusine (Grammann), Oper von Karl Grammann
 Melusine (Schindelmeisser), Oper von Louis Schindelmeisser
 Melusine (Reimann), Oper von Aribert Reimann
 Meluzina, Oper von Jan Evangelista Zelinka

Belletristik:
 "Die neue Melusine", Märchen im Dritten Buch, Sechsten Kapitel von Johann Wolfgang von Goethes Wilhelm Meisters Wanderjahre
 Melusine (Roman), Romanerstling 1896 von Jakob Wassermann
 Melusine (Anderer), Adoleszenz-Doppelroman von Hannes Anderer
 Die schöne Melusine (Courths-Mahler), Roman von Hedwig Courths-Mahler

Vornamen:
 Melusine von Jerusalem oder Mélisende de Lusignan (* um 1200; † nach 1249) 
 Melusine von der Schulenburg (1667–1743)
 Melusina von der Schulenburg, Countess of Walsingham (1693–1778)
 Laura Melusine Baudenbacher (* 1985), Schweizer Juristin

Siehe auch:
 Die schöne Melusine